Solimán puede referirse a:
 en las fuentes clásicas españolas, el nombre Suleimán;
 Solimán el Magnífico, sultán otomano;
 nombre vulgar de la planta Daphne laureola;
 el nombre tradicional de diferentes productos y compuestos químicos a base de mercurio:
 cloruro mercúrico, sublimado corrosivo;
 los cosméticos antiguos con base de mercurio;
 marjor de Solimán, nombre vulgar de la subespecie Capra falconeri jerdoni (género Capra, especie Capra falconeri);
 el nombre común de la planta Asclepias curassavica;
 el nombre común de la planta Asclepias linaria; o
 el nombre común de la planta Duroia hirsuta.